Рикардо Ариас:
 Рикардо Ариас Кальдерон (1933—2017) — вице-президент Панамы в 1989–1992 годах.
 Рикардо Ариас Эспиноса (1912—1993) — президент Панамы в 1955 году.
 Рикардо Пенелья Ариас (род. 1957) — испанский футболист.